Vermes kan syfta på följande:

 Vermes, klass för maskar i Linnés Systema naturae

Geografi

Schweiz 

 Vermes, Jura, ort, Jura,